Friona (geslacht), geslacht van sluipwespen
Friona (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas